Церква святої Параскеви Терновської — парафія і храм греко-католицької громади Золотопотіцького деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Сороки Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
У с. Сороки є церква Преподобної Параскеви, змурована у 1848 році. її освячення відбулося у 1887 році. Біля церкви також є кам'яна дзвіниця на три дзвони, збудована у 1930 році.

У 1946 році церкву тимчасово зачинили державні органи. Згодом церква була відчинена і діяла в підпорядкуванні РПЦ. У 1960 році храм знову закрили.

У 1989 році органи влади передали ключі від церкви громаді. Почали відправляти Святі Літургії знову у підпорядкуванні РПЦ. Вірні парафії виявили бажання наслідувати прадідівську греко-католицьку і в селі виникло непорозуміння між односельчанами церкву знову зачинили.

У 1990 році церква Святої Параскеви Терновської, як і парафіяни, знову стають греко-католиками. Освятив її Павло Василик.

За діяльности о. Григорія Канака було проведено всебічну реконструкцію церкви; відновлено кам'яний хрест на честь скасування панщини, який встановили біля лип, посаджених ще у 1848 році; започатковано братство «Апостольство молитви».

У церкві започатковано «Золоту Книгу Тверезості», а також Вівтарну дружину, спільноту «Матері в молитві».

Парохи 
 о. Володислав Носковський (1889—?),
 о. Микола Бриля,
 о. Григорій Канак (1990—1993),
 о. Василь Деркач (1993—1999),
 о. Антон Федик (1999—2007),
 о. Ігор Вовк (з 2007).

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Сороки (Чортківський район)
Церкви святої Параскеви Терновської